Die Players Championships 2016 waren 20 Qualifikationsturniere im Dartsport. Sie waren relevant für die Players Championship Order of Merit, eine gesonderte Rangliste, in die ausschließlich die Preisgelder der Players Championship Events der letzten zwölf Monate einfließen. Diese Rangliste bestimmte das Teilnehmerfeld der am Ende der Saison stattfindenden Players Championship Finals.

Die Top 64 nach den 20 Events im Jahr 2016 waren für die Players Championship Finals 2016 qualifiziert.

Austragungsorte 
Die dreizehnte Saison der Players Championships fand in drei verschiedenen Städten statt. Davon lagen zwei in England und eine in Irland.

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Players Championships ab dem Viertelfinale.

Players Championship 1 
Datum: 12. März 2016
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 2 
Datum: 13. März 2016
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 3 
Datum: 8. April 2016
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 4 
Datum: 9. April 2016
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 5 
Datum: 10. April 2016
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 6 
Datum: 30. April 2016
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 7 
Datum: 1. Mai 2016
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 8 
Datum: 21. Mai 2016
Austragungsort:  Ricoh Arena, Coventry
Link:

Players Championship 9 
Datum: 22. Mai 2016
Austragungsort:  Ricoh Arena, Coventry
Link:

Players Championship 10 
Datum: 2. Juli 2016
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 11 
Datum: 3. Juli 2016
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 12 
Datum: 6. August 2016
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 13 
Datum: 7. August 2016
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 14 
Datum: 20. September 2016
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 15 
Datum: 21. September 2016
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 16 
Datum: 22. September 2016
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 17 
Datum: 30. September 2016
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin:
Link:

Players Championship 18 
Datum: 1. Oktober 2016
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

Players Championship 19 
Datum: 21. Oktober 2016
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 20 
Datum: 22. Oktober 2016
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Preisgelder 

Folgendes Preisgeld wurde bei jedem Players Championship Event 2016 an die Teilnehmer ausgeschüttet.

Players Championship Order of Merit 
Die Top 64 der Players Championship Order of Merit qualifizierte sich für die Players Championship Finals 2016.
(Endstand: 23. Oktober 2016):

Einzelnachweise 

2016
PDC Pro Tour 2016